Gallati ist der Familienname folgender Personen:

 Christine Gallati (1888–1985), Schweizer Kunstmalerin, Autorin und Lebenskünstlerin
 Fridolin Gallati (1885–1987), Schweizer Unternehmer
 Frieda Gallati (1876–1955), Schweizer Historikerin
 Fritz Gallati (1935–2020), Schweizer Radrennfahrer
 Jean-Pierre Gallati (* 1966), Schweizer Politiker
 Johann Baptist Ludwig Gallati (1771–1844), Schweizer Lokal- und Kantonspolitiker und Genealoge
 Kaspar Gallati (ca. 1535–1619), Schweizer Soldat
 Laura Gallati (* 1939), Schweizer Politikerin, Komponistin und Pianistin
 Remo Gallati (* 1992), Schweizer Unihockeyspieler
 Rudolf Gallati (1845–1904), Schweizer Jurist und Politiker